OpenMP (OMP)
 Одесский морской порт
 Оружие массового поражения
 Оценка максимального правдоподобия